

Села:
 Сичі — Берестейська область, Берестейський район
 Сичі — Мінська область, Несвізький район

Сичі (Сиче) — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Присілки:
 Сичі — Московська область, Можайський район
 Сичі — Московська область, Шатурський район

Сичі — селище, Черкаська область, Христинівський район